В список высших учебных заведений Калмыкии включены образовательные учреждения высшего и высшего профессионального образования, находящиеся на территории Калмыкии и участвовавшие в мониторинге Министерства образования и науки Российской Федерации 2015 года. Этим критериям в Калмыкии соответствует 1 вуз и 3 филиала.

Филиалы вузов, головные организации которых находятся в иных субъектах федерации, сгруппированы в отдельном списке. Порядок следования элементов списка — алфавитный.

Вузы, лицензия которых не действует на 18 октября 2015 года, отмечены цветом.

Список высших образовательных учреждений

Список филиалов высших образовательных учреждений

Примечания 

 
Калмыкия